Der Young Singh Hatyai United Football Club () ist ein thailändischer Fußballverein aus Hat Yai, der in der Thai League 3 (Southern Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Geschichte 
Der Verein wurde 2017 gegründet. In seiner ersten Saison spielte er in der Thailand Amateur League in der Southern Region. Hier wurde der Verein Meister der Region und stieg in die vierte Liga auf. In seiner ersten Saison in der Thai League 4 belegte der Verein den fünften Platz in der Southern Region. 2019 schloss er der Verein mit einem vierten Tabellenplatz ab. Nachdem die Saison 2020 nach dem zweiten Spieltag aufgrund der COVID-19-Pandemie unterbrochen wurde, entschloss sich der Verein, aus Kostengründen in der laufenden Saison nicht mehr am Spielbetrieb teilzunehmen. 2021 fusionierte der Verein mit dem Youngsingh United FC und man nannte den Verein in Young Singh Hatyai United um.

Erfolge 
 Thailand Amateur League - Southern Region: 2017

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im Southern Major City Stadium, auch bekannt als Southern Lak Muant Stadium, in Hat Yai aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 1000 Personen.

Spielstätten seit 2017

Spieler 
Stand: 1. Oktober 2021

Spiele/Tore: 1. Oktober 2021

Beste Torschützen seit 2017

Saisonplatzierung

Sponsoren und Ausrüster

Weblinks 
 
 
 Young Singh Hatyai United in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Young Singh Hatyai United in der Datenbank von thaileague.co.th
 Young Singh Hatyai United bei facebook.com

Einzelnachweise 

Thailändischer Fußballverein
Sport (Hat Yai)
Gegründet 2017